Ниже приведён список стран мира с прогнозируемой численностью их населения по оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Приведён средний вариант прогноза () на 1 июля 2015, 2020, 2030, 2050 и 2100 годов.

См. также 
 Список стран по населению	
 Население Земли

Примечания 

Население